Detta är en lista över sjöar i Örkelljunga kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Örkelljunga kommun.

Lista

Örkelljunga kommun
 Lista